Кравчиня () — чехословацька кінокомедія 1936 року, режисер Мартін Фріч.
 Кравчиня () — британська драма 1988 року, режисер Джим О'Брайен.
 Кравчиня () — австралійська драма 2015 року, режисер Джослін Мурхаус.